Дубосище:

 Дубосище — деревня в Смоленской области России, в Глинковском районе.
 Дубосище — село в Смоленской области России, в Глинковском районе.